Laczko bzw. Laczkó ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Laczko (1966–2010), Schweizer Eishockeyspieler
 Zsolt Laczkó (* 1986), ungarischer Fußballspieler